Kalili ist der Familienname folgender Personen:

 Maiola Kalili (1909–1972), US-amerikanischer Schwimmer 

 Manuella Kalili (1912–1969), US-amerikanischer Schwimmer